Six morceaux pour piano peut désigner deux œuvres de Tchaïkovski :
 Six morceaux pour piano (Tchaïkovski, op. 19) ;
 Six morceaux pour piano (Tchaïkovski, op. 51).